Chevry pode referir-se a:

Chevry (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
Chevry (Mancha), comuna francesa do departamento da Mancha;

Desambiguações de topônimos